Bedrune puede referirse en esta enciclopedia a:

 Abel Bedrune, director de orquesta y bandoneonista argentino dedicado al tango (1889-1967)
 Ebe Bedrune, director de orquesta y pianista argentina dedicada al tango (1924-1996)